Olaszország
Oliveto Citra, község Olaszországban, Campania régióban, salerno megyében
Oliveto Lario, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Oliveto Lucano, község Olaszországban, Basilicata régióban, Matera megyében